Bible Grove ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bible Grove (Illinois)
 Bible Grove (Missouri)